Заман бек Шихалибеков (; , Нуха,  — , Ташкент, Туркестанский край) ― государственный деятель, дипломат, переводчик, статский советник. C 1877 по 1900 год переводчик в канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. Принимал активное участие по части литературной редакции газеты «Туркестанская туземная газета» () — первой газеты выходившей на казахском языке.

В 1870-х годах Заман бек Шихалибеков обладал большой властью в Йеттишарском ханстве и был близким человеком к Магомет Якуб бек Бадаулет-хану. Русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский неоднократно упоминал Заман бека в своем дневнике, подчёркивая, что без Заман бека его путешествие не состоялось бы и он, вероятно, не выжил бы.

Биография 
Родился  года в городе Нухе (Шеки).

В 1860—1867 годах секретарь Нухинского уездного суда.

В 1868—1872 годах судебный пристав Нухинского мирового отдела Елизаветпольского окружного суда.

Позже эмигрировал в числе очень многих кавказцев в Турцию. Возвратиться обратно на родину боялся, ожидая репрессий русских властей и остался в Константинополе со своими братьями.

В 1870-е годы на восток от Кокандского ханства возникло новое государство ― Йеттишар, где был провозглашен ханом Магомет Якуб бек Бадаулет. Якуб бек, желая ввести у себя некоторые реформы, просил турецкого султана прислать ему несколько образованных мусульман. Султан исполнил эту просьбу и в числе прочих людей, отправленных в Кашгар, был и Заман бек Шихалибеков.

В 1876 году Туркестанский генерал-губернатор Кауфман при посредстве Генерального штаба капитана Куропаткина заключили с Якуб беком договор о дружбе. Когда Куропаткин был в Кашгаре, то Заман бек оказал ему очень много услуг.
В том же году русский путешественник и географ Пржевальский предпринял второе путешествие из Кульджи на реку Или. Когда Пржевальский был в Кашгаре, то Заман бек также очень помог ему. Покидая пределы Йеттишара, Пржевальский не забывает о роли Заман бека и в знак благодарности отмечает его в своём дневнике.

В 1877 года — после смерти Якуб бека, Заман бек прибыл в Ташкент, и по ходатайству Кауфмана, в благодарность за услуги Куропаткину, император Александр II простил Заман беку грех молодости и разрешил принять его на службу.

В 1877—1878 годах Заман бек участвует в посольстве, отправленном Россией в Афганистан и возглавлявшемся генерал-майором Н. Г. Столетовым.

В 1897 году награжден тунисским правительством орденом «Славы».

 года вышел в отставку по собственному желанию.

Гражданские чины 
 Губернский секретарь — не позже 1860 года;
 Коллежский секретарь — не позже 1863 года;
 Титулярный советник — не позже 1867 года;
 Коллежский советник — не позже 1897 года;
 Статский советник — позже 1897 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
Заман бек Шихалибеков (Шекинская энциклопедия) (на азерб.)

Родившиеся в Шеки
Статские советники
Военные переводчики
Переводчики Российской империи